Grigol () ist die georgische Form des Namens Gregor.

Bekannte Namensträger 
 Grigol Zereteli (1870–1938), Altphilologe
 Grigol Robakidse (1882–1962), Schriftsteller
 Grigol Peradse (1899–1942), Theologe und Orientalist
 Grigol Waschadse (* 1958), Politiker, Diplomat und Unternehmer
 Grigol Mgaloblischwili (* 1973), Politiker und Diplomat
 Grigol Mamrikischwili (* 1981), Judoka

Männlicher Vorname
Georgischer Personenname